El Salvador
El Salvador (Chile)
El Salvador (Zacatecas)
Villa El Salvador (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos